Скальковський Аполлон Олександрович — історик.
 Скальковський Костянтин Аполлонович — геолог, економіст, публіцист.